Рає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна
 Рає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї